Kim Moon-soo (politique) (né en 1951), homme politique sud-coréen
Kim Moon-soo (badminton) (né en 1953), joueur de badminton sud-coréen